Licandro ist der Familienname folgender Personen:

 Gianfranco Licandro (* 1947), italienischer Schauspieler
 Víctor Licandro (1918–2011), uruguayischer Militär und Politiker